A Copa Davis de 1965 foi a 54ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Participaram da competição 45 equipes, sendo 31 na Zona Europeia, 5 na Zona Americana e 9 na Zona do Leste.

Os Estados Unidos derrotaram o México na final da Zona Americana, a Espanha bateu a África do Sul na final da Zona Europeia e a Índia derrotou o Japão na final da Zona Oriental. A atual campeã Austrália derrotou a Espanha no Desafio Final. A final foi disputada no White City Stadium em Sydney, Austrália, de 27 a 29 de dezembro.

Zona Americana

Zona do Leste (Oriental)

Chave A

Chave B

Final

Zona Europeia

Interzonal

Desafio Final

Fonte
 

1965
1965 no tênis